Конкурс песни Евровидение 1998 (, ) — 43-й конкурс песни Евровидения, состоявшийся в 1998 году в Великобритании, в городе Бирмингем. Великобритания завоевала право на проведение конкурса после победы год назад британской рок-группы Katrina and the Waves с песней «Love Shine A Light». Конкурс проводился в Великобритании в 8-й раз (при пяти победах Великобритании и отказах некоторых стран от принятия конкурса). Последний раз Великобритания проводила конкурс в 1982 году. Конкурс прошёл 9 мая 1998 на Барклайкард-Арене, на которой через неделю состоялся саммит Большой восьмёрки (в той комнате гостиницы, в которой проживал ведущий конкурса Терри Воган, позднее останавливался Билл Клинтон).

В конкурсе приняли участие 25 стран: официально дебютировала , которая в 1996 году не прошла отборочный раунд. На конкурс вернулись после годового перерыва ,  и ; также вернулись  и  (участвовали последний раз в 1994 и 1995 годах соответственно). Несколько стран — , , ,  и  — из-за низкого среднего балла не были допущены к участию, а  сама отказалась от участия. В итоге Россия отказалась транслировать конкурс, что стоило ей места на Евровидении через год, а Италия вплоть до 2011 года бойкотировала Евровидение.

Конкурс снова не обошёлся без скандалов: так, греческий композитор и певец Яннис Вальвис пожаловался на действия режиссёра трансляции Джеффа Познера, который плохо показывал выступление греческой группы Thalassa; представители Турции пытались на репетиции обхитрить правила и выставить песню, которая длится дольше положенных трёх минут. Но самым главным скандалом стала исполнительница от Израиля Шарон Коэн, более известная как Дана Интернешнл — транссексуал, сделавшая операцию по изменению пола в 1993 году. Против её отправки выступали ортодоксальные иудеи. И тем не менее, именно Израиль завоевал победу в этом конкурсе — третью по счёту. Дана набрала 174 очка, исполнив песню «Diva» (авторы — Цвика Пик и Йоав Гинай), и стала первым человеком-транссексуалом, попавшим на конкурс и даже одержавшим там победу.

Конкурс 1998 года стал первым, на котором стало проводиться телефонное голосование зрителей: после выступления всех участников в каждой из стран-участниц открывались 24 телефонные линии, пронумерованные от 01 до 25 («выпадавшая» цифра соответствовала стране, которая открывала телефонную линию — за своего исполнителя голосовать было нельзя). Голосование шло в течение пяти минут. На случай проблем с телефонной линией на помощь могло прийти жюри.

Место проведения 

Британцы, выигравшие право проведения конкурса впервые с 1982 года, выбрали местом проведения Бирмингем. Конкурс проходил в Великобритании восьмой раз. Бирмингем ранее не организовывал крупные спортивные или культурные события: на арене в лучшем случае проводились подсчёты голосов после парламентских выборов 1992 года. Популярность на арену свалилась уже после конкурса: на ней прошёл саммит Большой восьмёрки, а в номере гостиницы, в котором останавливался ведущий Терри Воган, позднее проживал и президент США Билл Клинтон.

Правила 
С 1997 года правилами конкурса разрешалось использовать «минусовку» (записанное инструментальное исполнение): к странам, которые воспользовались подобным правом, уже были отнесены , , , ,  и , в то время как  и  предпочли выступать «вживую». В 1998 году последний раз действовало правило, обязывавшее исполнителя петь только на языке той страны, которую он представляет: это позволило через год странам участницам выступать на английском. В 1998 году на английском пели только представители Великобритании, Ирландии и Мальты.

Открытки 
На конкурсе продолжилась тематика открыток, рассказывающих не только о странах-участницах, но и о городе-хозяине конкурса: темой открытия стал «Бирмингем старый и новый», в которой зрители могли сравнивать старые виды города с современными. Перед выступлением обязательно каким-то оригинальным изображался флаг страны, а комментатор объявлял имя и исполнителя: так, перед выступлением Хорватии показывались фотографии футбольных матчей на заре футбола и в современную эпоху, позднее появлялся Алан Ширер, забивавший гол, а толпа, поднимая вверх листы, изображала тем самым флаг Хорватии. По совпадению, хорватская футбольная сборная, которая в тот год готовилась к чемпионату мира, ещё и завоевала бронзовые награды на турнире.

Голосование 
Впервые в истории конкурса песни Евровидение у зрителей появился шанс решить исход конкурса: Терри Воган предложил зрителям после концерта позвонить по номеру, заканчивавшемуся на цифру от 01 до 25 и соответствовавшему порядковому номеру исполнителя. Голосование шло в течение пяти минут по окончании последнего выступления. Шутки ради Терри Воган сказал, что в неудачном исходе зрители в таком случае смогут обвинять лишь себя: спустя 10 лет подобная шутка вынудила его уйти с поста телекомментатора Евровидения, поскольку Воган был крайне недоволен тем, каким образом зрители голосуют за исполнителей. Расстановка баллов не отличалась от принципов голосования жюри: по итогам звонков определялись десять лучших стран, восемь из которых получали баллы от 1 до 8, девятая — 10, а десятая — 12.

Для борьбы с жульничеством организаторы предприняли все меры, чтобы не позволить осуществлять гражданам звонки за своих исполнителей не только со своей страны, но и из-за границы. Абоненту разрешалось позвонить не более трёх раз с одного номера. У 22 стран была проработана и внедрена подобная система, а вот Турция, Румыния и Венгрия предпочли обратиться за помощью к профессиональному жюри. Впрочем, жюри было собрано в каждой стране в обязательном порядке на тот всякий случай, если система звонков могла выйти из строя. Все результаты жюри отсылались в ЕВС и засвидетельствовались нотариусом, который присутствовал во время подачи голосов для предотвращения махинаций. Новая система вызвала множество дискуссий: кому-то она понравилась, приблизив тем самым к конкурсу, а кого-то возмутила.

Участники 
 осуществила свой полноценный дебют в 1998 году: в 1996 году её не пропустили в отборочном турнире. После перерыва вернулись , , ,  и : Израиль отказался от возвращения в 1997 году, поскольку дата конкурса выпадала на день памяти жертв Холокоста. , , ,  и  из-за низкого среднего балла за пять лет не попали на конкурс.  и вовсе по желанию телевещателя RAI объявила о бойкоте конкурса, который прекратился только в 2011 году.

 планировала участвовать в конкурсе и даже провела отбор, победительницей которого стала Татьяна Овсиенко с песней «Солнце моё». Однако, после получения сообщения от Европейского вещательного союза по поводу недопуска, в России решили не транслировать конкурс вообще. В итоге Россию не пустили на следующий конкурс, поскольку она отказалась транслировать Евровидение-1998.

Вернувшиеся исполнители

Как участники 
 : Даниела Мартинович (1995)
 : Жозе Сид (1980)

Как бэк-вокалисты 
 : Хосе Мария Гусман (1980, 1986, 1995)
 : Адольф Родригес (1992)
 : Соледад Пилас (1995)
 : Элют ( — 1989)
 : Пол Харрингтон (1994)

Результаты

Распределение голосов

12 баллов в финале

Примечательные события

Ошибки в голосовании 
Телефонная система голосования дала сбои уже на первом же конкурсе:  присудила в эфире 12 баллов Израилю и 10 Норвегии, однако после было объявлено, что испанцы перепутали результаты и что 12 баллов необходимо было назначить Германии, которая вообще не получила баллов. Ошибку исправили, и Германия заняла 7-е место. Израиль и Норвегия недосчитались двух баллов, а Хорватия, Мальта, Португалия, Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Эстония и Турция — одного.

Драматический финиш 
Последней голоса объявляла Македония: Израиль, Мальта и Великобритания шли вплотную друг к другу, и было просто невозможно угадать, кто выиграет конкурс. Македония, объявляя результаты, дала 8 баллов Израилю и тем самым лишила Великобританию даже теоретических шансов на победу. 10 баллов были отданы Великобритании и её исполнителю Имаани, и британцы внезапно оказались на втором месте. Зрители решили, что 12 баллов сейчас будут отданы Мальте, однако в самый последний момент глашатай от Македонии объявил, что 12 баллов идут Хорватии. Восторженными воплями делегация Израиля встретила это известие: отрыв от Мальты и её исполнительницы Кьяры составил всего 7 очков. Зрители (в том числе и делегация Мальты) пребывали в шоке: исключительно культурные связи вынудили Македонию передать 12 баллов Хорватии, которая заняла 5-е место, отстав в итоге от лидирующей тройки на 34 очка.

Ноль очков 
Самую грандиозную неудачу потерпела : страну представляла певица Гунвор Гуггисберг с песней «Lass ihn», но швейцарцы не получили ни одного балла.

Выступление Германии 
Гвильдо Хорн, комик и телеведущий, представлявший Германию с песней «Guildo hat euch lieb», был и в самой Германии известен благодаря своим экстравагантным выходкам и сценическому образу. Немецкая пресса обвиняла его в глупом поведении и легкомысленном отношении к конкурсу, но 60% зрительских голосов вынудили всё-таки отправить Гвильдо на Евровидение. Во время своих гастролей по стране Гвильдо обрёл высокую популярность, а о нём писали каждый день в прессе. В свою очередь, в Европе стали критиковать и номер, и образ Хорна. В итоге Гвильдо занял 7-е место, что немцы всё-таки расценили как успех: к конкурсу в стране вернулась былая популярность.

Выступление Греции 
Ещё один скандал устроила . Уже на первых прослушиваниях и репетициях греческий певец и композитор Яннис Вальвис из группы Thalassa пожаловался на режиссёра Джеффа Познера, который снимал выступление группы Thalassa: так, он утверждал, что Познер специально дал команду операторам не показывать часть танцевального номера на фоне некоторых аккордов. Вальвис потребовал, чтоб им разрешили проследить за съёмками выступления, но получил отказ, после чего подал формальный протест на пресс-конференции делегации от Греции. Не добившись ничего, Вальвис устроил ещё одну выходку на генеральной репетиции, заявив, что ему не дали бас-гитару, на которой он должен был играть.

Истерика греческого певца стала последней каплей и для Европейского вещательного союза, и для Би-би-си, и для телерадиокомпании ERT: его не пустили на арену в день концерта, и греки пригрозили сняться с конкурса. Если бы греки отказались выступать, в итоге на их месте выступала бы сразу же , а число конкурсантов сократилось бы до 24. Однако в итоге Вальвиса пустили на сцену. Впрочем, Греция за поведение Вальвиса поплатилась тем, что получила только «соседские» 12 баллов от Кипра, и заняла 20-е место — худший результат в истории на тот момент(в 2014 году греки получили 35 баллов на Евровидении в Дании, но оказались на том же зловещем 20-м месте, а в 2016 и 2018 годах греки не прошли в финал). Уже потом Вальвис после конкурса ругался в адрес телеканала Би-би-си, заявив, что часть музыкального номера заимствовала Дана Интернешнл, и за этой частью британцы почему-то следили тщательнее, восхваляя исполнительницу.

Выступление Израиля 
Ярон Коэн, она же певица Дана Интернешнл, подверглась операции по изменению пола ещё в мае 1993 года. Растущая популярность певицы в Израиле и мире вызывала возмущение у религиозных групп, особенно у ортодоксальных евреев. Те потребовали немедленно сменить представителя от Израиля, но оргкомитет Израиля и не подумал идти на это.

Выступление Турции 
 уже после первого прослушивания попалась на нарушении правил: во время выступления турки нарочито медленно выступали и превысили лимит времени на три секунды. На втором прослушивании они потратили ещё несколько лишних секунд, однако турецкий исполнитель Tüzmen заявил, что не может выступать быстрее. В третьем прослушивании у турок общая продолжительность песни составила 3:07, и оргкомитет пригрозил дисквалификацией Турции. Делегация объяснила, что не может по метроному соблюдать временной регламент из-за смены музыкального темпа в песне. В итоге на концерте турки исполнили песню, длившуюся 2:59, и тем самым сохранили своё место на конкурсе.

Дискриминационные шутки 
Певица Никки Френч, выступавшая в 2000 году в Швеции, сказала, что во время голосования ведущая Ульрика Йонссон не гнушалась опускать едкие шутки в адрес разных людей: глашатай от Нидерландов, Конни ван ден Бос, уже выступала на конкурсе в 1965 году и заявила о своём опыте выступлений в прямом эфире. Йонссон в ответ едко заметила «Настолько давно?», за чем последовал смех зрителей в зале. Кто-то расценил подобную шутку недопустимой в адрес пожилых людей.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт конкурса песни Евровидение 

 
1998 год в музыке